Dark Star steht für:

 Dark Star (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1974
 Dark Star (Höhle), tiefreichende Höhle im Baisuntau-Gebirge in Usbekistan
 Dark Star (Birmingham), englische Metal- und Rock-Band
 Dark Star (London), englische Psychedelic-Rock-Band
 Dark Star (Album), ein Album der deutschen Dark Wave-Formation Deine Lakaien aus dem Jahr 1991
 Dark Star Orchestra, US-amerikanische Tribute-Band von Grateful Dead

Siehe auch:
 Darkstar